Montecucco ima više značenja:
 Montecucco, Ancona
 Montecucco, Firenze
 Montecucco, Pesaro-Urbino
 Montecucco, Piacenza